In der Liste der Baudenkmale in Braunlage sind alle Baudenkmale in der niedersächsischen Gemeinde Braunlage aufgelistet. Die Quelle der Baudenkmale ist der Denkmalatlas Niedersachsen. Der Stand der Liste ist der 7. November 2022.

Allgemein

Braunlage 

|}

Hohegeiß 

|}

Sankt Andreasberg 

|}

Friedhof St. Andreasberg 

|}

Grube Samson 

|}

Außerhalb 

|}

Weblinks 
 Denkmalatlas Niedersachsen

Braunlage
!